Bürer ist der Familienname folgender Personen:
 Aubrey Bürer (* 1939), südafrikanischer Schwimmer
 Barbara Bürer (* 1955), Schweizer Hörfunk- und Fernsehmoderatorin
 Kurt Bürer (1925–2009), Schweizer Politiker (CVP)

Siehe auch:
 Bührer